Оле́г Леони́дович Моисе́ев (6 мая 1925, Москва — 2002, Прага) — советский шахматист, международный мастер (1970), гроссмейстер ИКЧФ (1977), шахматный теоретик и тренер. Инженер-механик. Участник Великой Отечественной войны. В 1943 г. в боях под Витебском был тяжело ранен.

Участник 4-х чемпионатов СССР (1951, 1952, 1967, 1980), лучший результат в чемпионате 1952 года — поделил 7-9 место с Д. И. Бронштейном и В. В. Смысловым.

В составе сборной СССР серебряный призёр 1-го командного чемпионата мира среди студентов (1954) в г. Осло (играл на 2-й доске) и победитель 6—8-й олимпиад ИКЧФ.

В составе команды Москвы участник 2-х первенств СССР между командами союзных республик (1951 и 1955). В первенстве 1955 года выиграл 2 медали — серебряную в команде и бронзовую и в индивидуальном зачёте (играл на 7-й доске).

В чемпионатах ЦС ДСО «Искра» 1951 и 1954 разделил 1—2-е место. В составе ДСО «Искра» участник 2-го командного кубка СССР (показал лучший результат на 2-й доске).

Лучшие результаты в международных турнирах: Амстердам (1967) — 5-е место; Москва (1970) — 1—2-е место; Гавиржов (1971) — 5—6-е место; Москва (1973) — 2—4-е место; Приморско (1974) — 4—6 место; Наленчув (1979) — 1—3-е место.

Был секундантом гроссмейстера А. А. Котова на межзональном турнире 1952 г. и турнире претендентов 1953 г.

Автор ряда теоретических исследований в сицилианской защите и ферзевом гамбите.

Спортивные достижения

Книги 
 Сицилианская защита. Система Паульсена. — М.: ФиС, 1969.

Примечания

Литература 
 
 
 
 Памятные встречи. // «64». 1975. № 21. С. 9.

Ссылки 
 Выступления О. Л. Моисеева в чемпионатах СССР
 Выступления О. Л. Моисеева в командных чемпионатах мира среди студентов
 Выступления О. Л. Моисеева в первенствах СССР между командами союзных республик
 Выступления О. Л. Моисеева в командных кубках СССР

Шахматисты СССР
Шахматные теоретики
Гроссмейстеры ИКЧФ